Gaspard est une pièce de théâtre écrite en 1967 par le dramaturge autrichien Peter Handke.

L'histoire est librement inspirée de la vie de Kaspar Hauser.

Pièce de théâtre autrichienne
Pièce de théâtre de 1967